Чемпионат Румынии по футболу 1950 — 33-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1950
Румыния
1950 год в Румынии